Светско клупско првенство у фудбалу 2008. је фудбалско такмичење које се одржавало од 11. до 21. децембра 2008. године. То је било 5. светско клупско првенство, а одржавало се у Јапану. Домаћин наредног светског клупског првенства 2009. биће Уједињени Арапски Емирати. Шампион је постао Манчестер јунајтед победивши у финалу ЛДУ Кито са 1:0.

Учешће клубова

Мечеви

Табела

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Светско клупско првенство 2008.  на fifa.com

Светско клупско првенству у фудбалу
Фудбал у Јапану
Спорт у 2008.